Lanark est une toponyme pouvant désigner:

Toponymes

Canada 
 Lanark, municipalité de Nouvelle-Écosse
 Lanark, municipalité de l'Ontario
 Lanark, comté de recensement de l'Ontario
 Lanark Highlands, canton de l'Ontario
 Lanark, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1917-1968)

États-Unis 
 Lanark, municipalité de l'Arkansas
 Lanark, ville de l'Illinois
 Lanark, municipalité du Texas
 Lanark, municipalité du Wisconsin

Royaume-Uni 
 Lanark, ville du Lanarkshire en Écosse ;
 Lanark, circonscription du Parlement d'Écosse ;
 Lanarkshire, ancien comté écossais ;
 Lanark, fut anciennement le district de Clydesdale ;
 New Lanark, village écossais reconnu comme patrimoine mondial ;
 North Lanarkshire, comté écossais ;
 South Lanarkshire, comté écossais.

Ouvrages 
 , premier roman de l'auteur écossais Alasdair Gray

Homonymies partielles 
 Carleton—Lanark, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (2003-2004)
 Lanark et Renfrew, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1966-1970)
 Lanark—Carleton, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1987-2003)
 Lanark—Frontenac—Lennox and Addington, circonscription électoral fédérale et provinciale de l'Ontario
 Lanark-Nord, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1867-1914)
 Lanark—Renfrew—Carleton, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1970-1987)
 Lanark-Sud, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1867-1914)
 Third Lanark Athletic Club, club de football écossais de Glasgow

Homonymie
Homonymie de toponyme